Psychonauts in the Rhombus of Ruin — однопользовательский квест в виртуальной реальности, разработанный компанией Double Fine Productions для Playstation 4 и Windows. Игра выпущена в 2017 году, сюжет разворачивается между событиями Psychonauts и Psychonauts 2.

Геймплей 
В отличие от оригинального 3D-платформера, Psychonauts in the Rhombus of Ruins стала сфокусированной на головоломках игрой от первого лица, близкой к Point-and-click-приключению. В роли Раза, игрок всегда находится в сидячем положении и взаимодействует с персонажами и объектами с помощью своих пси-способностей, например, телекинеза или пирокинеза. В отличие от многих VR-игр, использующих механику «мигающей телепортации» для перемещения в виртуальном мире, Psychonauts in the Rhombus of Ruin предлагает игроку перемещаться с помощью пси-способности Раза — ясновидения, позволяющей видеть мир с точки зрения других объектов или персонажей. Эта механика используется по мере продвижения по игре для решения загадок и развития сюжета.

Сюжет 
В конце Psychonauts Раз был признан талантливым пси-кадетом и получил приглашение присоединиться к своим наставникам, тренеру Олеандру и агентам Саше Найну и Милле Воделло как настоящий Психонавт. Но когда Раз собирается покинуть лагерь вместе со своим отцом, приходит сообщение о том, что отец Лили, Глава Психонавтов Труман Занотто был похищен. Команда, включая Раза и Лили, вылетает на самолёте психонавтов для спасательной миссии. Используя Ясновидение, Раз видит Занотто запертым в Гибельном Ромбе (отсылка к бермудскому треугольнику). Команда прибывает в Гибельный Ромб, но самолёт терпит крушение.

Раз пробуждается привязанный к стулу и обнаруживает, что находится в одной камере с Занотто. Используя свои пси-силы, Раз исследует океан, загрязнённый хламом, и находит Сашу, Миллу, Лили и Олеандра запертыми в галлюцинациях, созданными залежами Пситаниума. После того, как команда была освобождена от галлюцинаций, Раз возвращается в своё тело Доктором Лобото, безумным бывшим дантистом, похитителем Занотто. Используя Психо-портал, отданный тренером Олеандром, Раз проникает в разум Лобото. Там он сражается с гигантской версией Лобото и находит его воспоминания, где видит, что Лобото тоже имел экстрасенсорные способности, но его родители не одобряли их и отослали его в Торни Тауэрс.

После того, как Раз выходит из разума Лобото, Лобото решает изменится, но вместо этого затапливает базу, скрывшись от Раза и остальных. Команда вместе с Занотто спасается, и игра заканчивается тем, как Лили рассказывает отцу об их приключениях. Занотто восклицает, не веря что Раз её парень.

Разработка 
Концепт Psychonauts in the Rhombus of Ruin был разработан во время подготовки к кампании по сбору средств на разработку Psychonauts 2. Вместе с директором Double Fine Productions Тимом Шейфером, были обдуманы варианты игр с использованием новой системы виртуальной реальности, похожие на игры, ранее созданные для Kinect. В связи с фокусом новой игры на серии Psychonauts, команда согласилась, что VR-игра будет хорошим вариантом для погружения во вселенную Psychonauts.

Игра была выпущена 21 февраля 2017 года для PlayStation VR, после одного с половиной года разработки.

Критика 
Psychonauts in the Rhombus of Ruin получил средние отзывы критиков. Плюсами названы уникальный геймплей, хорошая интеграция в историю, вписывающуюся в мир Psychonauts. Минусами названы короткая продолжительность игры, единичное прохождение и резкий конец.

Игра была номинирована на награду в категории Best VR Experience на Best of 2017 Awards журнала IGN, а также на награду Академии интерактивных искусств и наук в категории Immersive Reality Game of the Year 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Double Fine announcement

Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation VR
Компьютерные игры, разработанные Double Fine Productions
Игры для Windows